Радимља може бити:

 Радимља (некропола), некропола, археолошко налазиште код Стоца у Херцеговини
 Радимља (река), притока Брегаве у Херцеговини
 Радимља (насеље), насеље у Херцеговини између Љубиња и Дола, Република Српска, БиХ